Il toponimo Zádub può riferirsi alle seguenti località della Repubblica Ceca:
Zádub-Závišín – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Zádub – frazione di Zádub-Závišín
Zádub – frazione di Olbramov, comune del distretto di Tachov, nella regione di Pilsen